Kammel ist die Bezeichnung eines Nebenflusses der Mindel in Bayern, Deutschland; siehe Kammel

Kammel ist der Familienname folgender Personen:

 Antonín Kammel (1730–1784), tschechischer Komponist und Geiger
 Bernhard Kammel (* 1962), österreichischer Filmregisseur
 Edmund Kammel (1846–1914), Apotheker und Autor von Tourenbüchern und -karten für Radfahrer
 Frank Matthias Kammel (* 1961), deutscher Kunsthistoriker und Museumsleiter
 Leo Kammel (1885–1948), österreichischer Architekt
 Matthias Kammel, deutscher Radiomoderator
 Willibald Franz Kammel (1879–1953), österreichischer Pädagoge